Comes (Romeinse Rijk) - Titel met verscheidene betekenissen in het Romeinse Rijk
 Comes (fuga) - Tweede inzet binnen het hoofdthema van een fuga
 Comes is in de middeleeuwen het Latijnse woord voor graaf
 Didier Comès - Belgisch schrijver en tekenaar van stripverhalen